Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 446 dans le monde.

 Route fédérale 446 en Allemagne
 RS-446 au Brésil
 Route régionale 446 en Finlande
 Route nationale 446 en France
  dans certains départements, en France
 Route régionale 446 en Slovénie